Knappert ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Knappert (1927–2005), niederländischer Linguist
 Joachim Knappert (1939–2010), deutscher Fußballspieler